Roussillon ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Roussillon, Landschaft und historische Provinz in Südfrankreich
 Roussillon (Isère), französische Gemeinde im Département Isère
 Roussillon (Vaucluse), französische Gemeinde im Département Vaucluse
 Roussillon (regionale Grafschaftsgemeinde), Québec, Kanada
 Roussillon-en-Morvan, französische Gemeinde im Département Saône-et-Loire
 Côtes du Roussillon, Weinbaugebiet in der gleichnamigen Landschaft

Roussillon ist ein Synonym der Rebsorte Grenache

Roussillon ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Amadeus von Roussillon († 1281), Bischof von Valence und Die
 Jean-Paul Roussillon (1931–2009), französischer Schauspieler
 Jérôme Roussillon (* 1993), französischer Fußballspieler
 de Roussillion, Name eines französischen Adelsgeschlechts

Roussillon ist der Name folgender Schiffe:
 Roussillon (Schiff, 1951) (IMO 5530110)
 Roussillon (Schiff, 1966) (IMO 6604470)
 Roussillon (Schiff, 2007)

Siehe auch:
 Grafschaft Roussillon, historische Grafschaft (812–1659)